Dèmocles d'Atenes, orador atenenc 
 Dèmocles el Bell, jove atenenc amant forçat de Demetri Poliorcetes